Riegelstein steht für
 Türriegel von Riegelstein, fränkisches Adelsgeschlecht
 Burgruine Riegelstein in Riegelstein, Gemeinde Betzenstein, Oberfranken
 Riegelstein (Betzenstein), Ortsteil der Stadt Betzenstein, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Fernmeldeturm Riegelstein bei Betzenstein-Spies
 Museum Riegelstein, Bergbaumuseum in Erdekaut